Уэсли Джоэль Мэттьюз старший (; ) — американский профессиональный баскетболист, игравший на позиции разыгрывающего защитника. Он выиграл два чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Карьера 
Мэттьюз окончил среднюю школу Уоррена Хардинга в Бриджпорте, штат Коннектикут, в 1977 году. Он был разыгрывающим в Университете Висконсин-Мэдисон. Он был выбран «Вашингтон Буллетс» с 14-м в первом раунде на драфте НБА 1980 года. Он провёл девять сезонов в лиге за «Буллетс», «Атланта Хокс» (два раза), «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Чикаго Буллз», «Сан-Антонио Спёрс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Набирая в среднем восемь очков и четыре передачи за игру, он набрал 3654 очка за карьеру и зарабатывал перстни чемпионата НБА с «Лейкерс» в 1987 и 1988 годах.

Мэттьюз ушел из профессионального баскетбола в 1996 году. Помимо выступлений в НБА, он также играл в Баскетбольной лиге США, в Континентальной баскетбольной ассоциации и в Италии, проведя сезон 1989/90 в «Рейнджер Варезе», прежде чем «Хокс» вызвали его на один матч сезона.

Статистика в НБА

Личная жизнь 
Сын Мэттьюза, Уэсли, также профессиональный баскетбольный защитник, игравший за Университет Маркетта,. Выступал за клубы «Юта Джаз», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Даллас Маверикс», «Нью-Йорк Никс», «Индиана Пэйсерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». В настоящее время выступает за «Милуоки Бакс».

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболисты США
Разыгрывающие защитники
Выпускники Средней школы Уоррена Хардинга
Игроки «Висконсин Бэджерс» (баскетбол)
Игроки «Вашингтон Буллетс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки БК «Варезе»
Игроки «Барангай Гинебра Сан-Мигель»
Игроки «Рапид-Сити Триллерс»
Игроки «Форт-Уэйн Фьюри»